Francesco Romano (voetballer), een Italiaans voetballer
 Francesco Romano (wielrenner), een Italiaans wielrenner